Александр Аркадьевич Сидоренко (; род. , , Украинская ССР) — украинский певец и музыкант, участник группы ТНМК.

Биография 
Родился в Харькове. В детстве занимался дзюдо, футболом и т. д. Детство провёл в Евпатории, где начинал свою трудовую деятельность, работал уборщиком на пляже, санитаром, охранником, страховым агентом, техником-лаборантом, киномехаником, крупье и журналистом. Мечтал стать футболистом киевского «Динамо», но не смог попасть в состав, однако до сих пор занимается футболом.

Окончил Киевский международный университет по специальности «Тележурналист». Также обучался 3 года в Харьковском государственном техническом университете радиоэлектроники и Харьковской гуманитарной академии.

Музыкального образования не получал, но с 14 июня 1989 является участником группы ТНМК и автором текстов её песен. Записал также три сольных альбома: «MetaMoreFozzey» (2004), «Mono MetaMoreFozzey» (2005), «CD» (2015). Чаще всего создаёт свои тексты осенью и зимой.

Работал на каналах «Privat-TV» в музыкальной программе «RAP-обойма» и «Новый канал» в утреннем шоу «Подъём», а также вёл на канале «ICTV» вместе с Игорем Пелыхом шоу «Галопом по Европам-2». Также с 2010 года вёл передачу «Третий тайм» на телеканале «ICTV», с 2013 по 2014-й год — приключенческий проект «Великі перегони» на канале «1+1».

Творчество

Писатель 

«Ели воду из-под крана» — Харьков: Треант, 2009. — 160 с.
 «Winter Sport» — Харьков: Треант, 2010. — 192 с.
 «Писатели о футболе» — Харьков: Клуб сімейного дозвілля, 2011 (в соавторстве)
 «Иглы и коньки» — Киев: Спадщина-Інтеграл, 2012 — 160 с.
 «Сопровождающие лица» — Харьков: Клуб сімейного дозвілля, 2015 — 224 с.
 «ДНК» — Харьков: Клуб сімейного дозвілля, 2016 (в соавторстве)
«Гупало Василь. П'ять з половиною пригод» — Львов: Видавництво Старого Лева, 2016 — 64 с.
 «Темнеет рано» — Харьков: Vivat, 2017 — 224 с.
 «Чёс для приезжих» — Киев: Laurus, 2019 — 216 с.
«Червоні хащі» — Львов: Видавництво Старого Лева, 2019 — 224 с.

Сергей Жадан о книге «Иглы и коньки»:

Сольные музыкальные проекты 

 MetaMoreFozzey (2005)
 Mono MetaMoreFozzey (2006)
 CD (2015)

Примечания

Ссылки 
 Современная украинская книгосфера
 Фоззи: «У Бога наилучший во Вселенной Интернет» // Країна, № 61, 4.03.2011
 

Выпускники Киевского университета
Рэперы Украины
Писатели Украины
Поэты Украины